Тарган — комаха

Тарган — річка в Україні
Тарган — село, Київська область, Володарський район